Miejscowości w USA:
 Kailua – jednostka osadnicza w stanie Hawaje, w hrabstwie Hawaiʻi
 Kailua – jednostka osadnicza w stanie Hawaje, w hrabstwie Honolulu